Abierto Mexicano TELCEL 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Abierto Mexicano TELCEL rozgrywany w dniach 20–27 lutego 2010 roku w Acapulco na kortach ziemnych o puli nagród 1 081 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010
2010 w tenisie ziemnym
2010 w Meksyku